Juan Francisco Pazos puede referirse a:

Juan Francisco Pazos, (1911 - 19??) médico y político uruguayo.
Juan Francisco Pazos Monasí, (1836 - 1902) abogado, periodista y político peruano.
Juan Francisco Pazos Varela, (1870 - 1951) periodista, editor, historiador, político y minero peruano.